Onderdistrict in Indonesië
 Windusari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Windusari (Windusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Windusari (Nusaherang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Windu Sari, een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra